Als Stetigkeitssatz wird bezeichnet:
 Stetigkeitssatz von Lévy, Aussage der Stochastik über die Verbindung der Konvergenz von Wahrscheinlichkeitsmaßen und charakteristischen Funktionen
 Stetigkeitssatz von Kolmogorov-Chenzow, Aussage der Stochastik über die Existenz von stetigen Pfaden bei stochastischen Prozessen